Лаззарино I дель Карретто (; 1359, Финале — 1392, Финале) — маркграф марки Ди Финале, маркграф Ноли из династии Дель Карретто.

Биография 
Лаззарино дель Карретто был сыном Джорджио дель Карретто и Андреола ди Фиески. От своих предков Лаззарино унаследовал принадлежность к партии гибеллинов и вражду с Генуей. 21 марта 1385 года Республика Генуя потребовала от дель Карретто принести клятву вассала. Лаззарино I дель Карретто отказался ссылаясь на то, что инвестуры роду дель Карретто были даны императорами Фридрихом I Барбароссой (в 1162 году), Фридрихом II (в 1226 году) и Карлом IV (в 1355 году). 20 апреля 1385 года по решению дожа Генуи Антониотто Адорно генуэзцы оккупировали марку Финале за исключением Кастелфранко. Лаззарино был вынужден дать клятву верности Генуе. 
В 1390 году, чтобы привлечь население на свою сторону он отменил указы Джакомо и Антонио дель Карретто, запрещавшие гражданам марки селится возле моря.

Семья 
Лаззарино I дель Карретто был женат на своей родственнице Мариетте дель Карретто 
У них было двое сыновей:
Лаззарино II — маркиз Савоны и Ди Финале (1359—1392);
 Карло дель Карретто.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 A. Peano Cavasola,Il castello di Lancillotto. La storia europea di Castel Gavone, Centro Storico del Finale, 2004
 Storia di Finale, Daner Edizioni, Savona 1998
 G. B. Moriondo, Monumenta Aquensia, II, Taurini 1790, Addenda, nn. 160 coll. 675-82; 172 coll. 689-91; 200 col. 708;

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто
 Генеалогия Лаззарино I дель Карретто
 История дель Карретто

Дель Карретто
Маркграфы Савоны
Маркграфы Финале
Правители Европы XIV века
Персоналии:Савона